Manali steht für:

 Manali, Stadt im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh
 Manali (Chennai), Stadtteil von Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Manali (Gummidipoondi), Dorf im Taluk Gummidipoondi des Distrikts Tiruvallur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu